Cimiano bezeichnet:

 Cimiano (Mailand), Stadtteil der italienischen Stadt Mailand
 Cimiano (Peñamellera Baja), Ortsteil der spanischen Gemeinde Peñamellera Baja